lv, Lv

 Код Латвии по стандарту ISO 3166
 .lv — национальный домен верхнего уровня для Латвии
 химический элемент Ливерморий